Carlisle – miasto w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Carlisle – stacja kolejowa w Carlisle, w Anglii
 City of Carlisle – dystrykt hrabstwa Kumbria
 Carlisle – miasto w Antigui i Barbudzie

Miejscowości w USA:
 Carlisle – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Carlisle – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Sullivan
 Carlisle – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Carlisle – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Nicholas
 Carlisle – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Carlisle – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Sequoyah
 Carlisle – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
 Carlisle – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Union
 Carlisle – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Carlisle – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
Gminy w USA:
 Carlisle (ang. Carlisle Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Carlisle (ang. Carlisle Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Carlisle (ang. Carlisle Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Carlisle (ang. Carlisle Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Carlisle (ang. Carlisle Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pembina
 Carlisle (ang. Carlisle Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Carlisle (ang. Carlisle Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Carlisle (ang. Carlisle County) – w stanie Kentucky